De Engelse naam voor Genève

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Geneva (lettertype), een schreefloos lettertype
Geneva (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk

Overige locaties 
Geneva (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica

Zie ook
Geneva Bible, een Engelse Bijbelvertaling